Флаг Североура́льского городского округа является официальным символом муниципального образования Североуральский городской округ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 октября 2003 года, как флаг муниципального образования город Североуральск (после муниципальной реформы — Североуральский городской округ), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1356.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое на две горизонтальные полосы: белую и зелёную, первая из которых втрое шире второй. На белой полосе помещено изображение шара с диаметром в 1/4 от ширины полотнища, касающегося зелёной полосы и сопровождающей его сверху восьмилучевой звезды, изображённой синим цветом. Поверх шара и зелёной полосы помещено изображение ключа из городского герба, выполненное жёлтым цветом. Ось композиции отстоит от древка на 1/4 длины полотнища.

Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Синяя (северная) звезда указывает на географическое расположение и название города, а гора с монетами — на природные богатства и природный памятник «Денежкин Камень», находящийся в окрестностях города.

Красный шар символизирует добычу боксита, а в сочетании с горой — месторождение «Красная Шапочка», послужившее развитию и освоению территории.

Жёлтый ключ — знак открытия и освоения земных недр.

Примечания 

Символы Североуральска